Натуральне число 1634
 1634 рік до нашої ери
 1634 рік нашої ери